Katinovasov ist der Familienname folgender Personen:

 Rasul Katinovasov (* 1969), sowjetischer, russischer und usbekischer Ringer
 Saygid Katinovasov (* 1969), sowjetischer, russischer und usbekischer Ringer